Известны следующие личности по фамилии «Лангваген»:
 Лангваген, Василий (Вильгельм) Яковлевич (1813—1863) — академик и профессор архитектуры Императорской Академии художеств.
 Лангваген, Владимир Яковлевич (1880—1943) — гражданский инженер и архитектор.
 Лангваген, Николай Яковлевич (1873—1934) — гражданский инженер и архитектор, брат архитектора Владимира Лангвагена
 Лангваген, Яков Васильевич (1848—1873) — архитектор, сын академика архитектуры Василия Лангвагена.
 Лангваген, Яков Васильевич (1874—1941) —  (Материалы НИВЦ МГУ).